Hégémon (en grec ancien /ἡγεμών) est un nom d'origine grecque pouvant désigner :
un hégémon (ἡγεμών), chef militaire dans la Grèce antique, représentant de l'Hégémonie. Le terme est appliqué par exemple pour Ponce Pilate.
 Hégémon de Thasos, poète comique de la seconde moitié du  ;
 Hégémon d'Alexandrie de Troade, poète épique hellénistique, peut-être du  ;
 Hégémon, auteur d'une épigramme de l’Anthologie grecque (VII, 436) ;
 Les Cinq Hégémons (), pendant la période des Printemps et des Automnes en Chine.
 Hégémon, personnage fictif, membre du triumvirat de l'Hégémonie dans le cycle d'Ender d'Orson Scott Card.

Voir aussi